Премия «Независимый дух» за лучшую операторскую работу — престижная кинопремия, вручающаяся с 1985 года операторам независимого фильма.

Ниже представлен список фильмов-победителей и номинантов.

Победители и номинанты 
.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Независимый дух
Премии за операторскую работу